Цветелин Петров Радев е български футболист, защитник. Състезава се за ФК Левски Крумовград.

Източници 
 Профил в FootballDatabase.eu
 Статистика на sportal.bg.

Български футболисти
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Верея (Стара Загора)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Футболисти на Ботев (Гълъбово)